„Курирот на Гоце Делчев” је југословенска телевизијска серија снимљена 1978. године у продукцији ТВ Скопље.

Епизоде

Улоге 

|-
|Дарко Дамевски || Гоце Делчев (6 еп. 1979)
|-
|Јорданчо Чевревски || Динко (6 еп. 1979)
|-
|Мето Јовановски || Јонче (5 еп. 1979)
|-
|Стојна Костовска || Елена (5 еп. 1979)
|-
|Драги Костовски || (4 еп. 1979)
|-
|Петре Прличко || Дедо Марко (3 еп. 1979)
|-
|Милица Стојанова || Горица (3 еп. 1979)
|-
|Благоја Чоревски || Мино (3 еп. 1979)
|-
|Вукан Димевски || Аџи Сабри (2 еп. 1979)
|-
|Мите Грозданов || Ефтим (2 еп. 1979)
|-
|Тодор Николовски || Бакалот Тоде (2 еп. 1979)
|-
|Димитар Гешовски || Томе (2 еп. 1979)
|-
|Шишман Ангеловски || (2 еп. 1979)
|-
|Димитар Костов || Шабан (2 еп. 1979)
|-
|Лиле Георгиева || (2 еп. 1979)
|-
|Васил Шумански || Силвестер (2 еп. 1979)
|-
|Ратка Чоревска || (2 еп. 1979)
|-
|Панче Камџик || Делчо (2 еп. 1979)
|-
|Емилија Андреевска || (2 еп. 1979)
|}
 Остале улоге ▼
|-
|Бедија Беговска || Усева (2 еп. 1979)
|-
|Лутфи Сеyфулах || (2 еп. 1979)
|-
|Спасе Нелов || (2 еп. 1979)
|-
|Илија Милчин || (1 еп. 1979)
|-
|Димитар Илиевски || (1 еп. 1979)
|-
|Вашо Ангеловски || (1 еп. 1979)
|-
|Методија Марковски || (1 еп. 1979)
|-
|Илија Струмениковски || (1 еп. 1979)
|-
|Блаже Алексоски || (1 еп. 1979)
|-
|Јосиф Јосифовски || (1 еп. 1979)
|-
|Џемаил Максут || (1 еп. 1979)
|-
|Љубиша Трајковски || Таушан (1 еп. 1979)
|-
|Борис Стојчевски || (1 еп. 1979)
|-
|Никола Димитров || (1 еп. 1979)
|-
|Димитар Тодоров || (1 еп. 1979)
|-
|Рампо Конески || Учителот (1 еп. 1979)
|-
|Слађана Нешић || (1 еп. 1979)
|-
|Стојна жагушка || Елена (1 еп. 1979)
|-
|Љубиша Георгијевски || (непознат број епизода)
|}

Комплетна ТВ екипа ▼

Спољашње везе 
 

Југословенске серије
Македонске серије